Jméno Karel Pilař neslo vícero osobností: 

 Karel Pilař (lední hokejista) (* 1977) – český hokejista
 Karel Pilař (houslař) (1899–1985) – český houslař